Allan Meltzer (1928-2017), een Amerikaans econoom
 Fredrik Meltzer (1779-1855), ontwerper van de Noorse vlag
 Milton Meltzer (1915-2009), een Amerikaans historicus en schrijver

Zie ook 
 Focke & Meltzer